Amalia (auch Amalie, Amelie bzw. Amelia) von Sachsen ist der Name folgender Personen:

 Amalia von Sachsen (1436–1501), Prinzessin von Sachsen, spätere Herzogin von Bayern-Landshut
 Amalie von Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld-Bischweiler (1752–1828), erste Königin von Sachsen
 Amalie von Sachsen (1794–1870), Prinzessin von Sachsen, sowie Komponistin und Schriftstellerin
 Amalie Auguste von Bayern (1801–1877), Königin von Sachsen
 Maria Josepha Amalia von Sachsen (1803–1829), Prinzessin von Sachsen, spätere Königin von Spanien
 Caroline Ulrike Amalie von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1753–1829), Dechantin im Kaiserlich freien weltlichen Reichsstift von Gandersheim

Ähnliche Namensträgerinnen:
 Charlotte Amalie von Hessen-Philippsthal (1730–1801), Herzogin von Sachsen-Meiningen
 Amalie von Sachsen-Hildburghausen (1732–1799), Fürstin von Hohenlohe-Neuenstein zu Öhringen
 Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel (1739–1807), Herzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach und Mäzenin
 Charlotte Amalie von Sachsen-Meiningen (1751–1827), Herzogin von Sachsen-Gotha-Altenburg
 Amelie Auguste Karoline von Sachsen-Meiningen (1762–1798), Fürstin zu Carolath-Beuthen
 Amalie von Württemberg (1799–1848), Herzogin von Sachsen-Altenburg
 Amalie von Hohenzollern-Sigmaringen (1815–1841), Prinzessin von Sachsen-Altenburg
 Anne Amalie Marie von Sachsen-Weimar-Eisenach (1828–1864)
 Amalia von Sachsen-Weimar-Eisenach (1830–1872), Prinzessin von Oranien-Nassau, Prinzessin der Niederlande
 Therese Amalie von Sachsen-Altenburg (1836–1914), Prinzessin von Schweden und Herzogin von Dalekarlien
 Amalie von Sachsen-Coburg und Gotha (1848–1894), Herzogin in Bayern
 Karoline Amalie von Hessen-Kassel (1771–1848), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Gotha-Altenburg
 Maria Ferdinanda Amalia von Sachsen (1796–1865), Prinzessin von Sachsen, spätere Großherzogin der Toskana